Le meurtre de Sihem Belouahmia concernant la disparition et la mort de Sihem Belouahmia (décédée à 18 ans) est une affaire criminelle qui se déroule à La Grand-Combe, en France en janvier 2023. Il s'agit d'un féminicide.

Meurtre

Dernières heures 
Le mercredi 25 janvier 2023, Sihem Belouahmia est portée disparue. Dans cette soirée, un de ses amis la dépose chez sa grand-mère, Fatima, âgée de 95 ans. Vers 23 heures 10, elle quitte le logement social en rez-de-chausée occupé par sa grand-mère en laissant ses affaires derrière elle.

Découverte du corps 
Dans la nuit du mercredi 1 février 2023 à jeudi 2 février 2023, le corps de Belouahmia est retrouvé sans vie, dans une forêt près de la commune des Salles-du-Gardon. Lors de la découverte, le corps porte les traces d'une .

Protagonistes

Victime 
D'origine algérienne, Sihem Belouahmia, née le 18 janvier 2005, réside à Alès. Elle est scolarisée au lycée Jean-Baptiste-Dumas où elle prépare un bac pro ASAP et travaille dans un restaurant Domino's Pizza à Alès après ses cours. Elle a 18 ans lors de sa mort.

Suspect 
Le suspect est âgé de 39 ans. Il est en instance de divorce avec la cousine de la victime. Selon lui, il entretient une relation amoureuse avec Sihem Belouahmia et la famille de la jeune femme ne serait pas au courant de cette relation. L'existence de cette relation est contestée par l'avocat de la famille de Belouahmia.

Le suspect est déjà connu des services de justice. Il a été condamné à 13 reprises. En 2015, il est condamné à une peine de 12 ans de prison pour vol avec arme.

Enquête

Aveux du suspect de l'affaire 
Mahfoud Hansali est interpellé par les forces de l'ordre mardi 31 janvier. Durant sa garde à vue, dans la nuit du mercredi 1 février 2023 à jeudi 2 février 2023, le suspect passe aux aveux entre 2 heures et 3 heures du matin lors d'une audition. Dans la même nuit, il est déféré et écroué. Au moment des faits, l'homme a 39 ans. Il indique l'avoir tuée dans  et qu'en tentant de faire taire Sihem Belouahmia, il aurait finit par l'étouffer. Il explique aux enquêteurs que la victime était amoureuse de lui mais que lui refusait cette relation car la lycéenne est la cousine de son ex-compagne.

Une deuxième personne, l'ex-femme de Mahfoud Hansali, est arrêtée le 31 janvier et placée en garde à vue.

Mis en examen pour meurtre 
Mahfoud Hansali est mis en examen pour meurtre le 3 mars 2023.

Autopsie 
Belouahmia est décédée par suffocation.

Réactions

Hommages 
Le 6 février 2022, 3 000 personnes assistent aux obsèques de Belouahmia aux Salles-du-Gardon. La marche débute depuis le domicile de ses parents au quartier de l'Habitarelle. Elle est inhumée au carré musulman du cimetière du village.

Notes et références

Voir aussi

Documentaire télévisé 

 « Rendez-vous fatal, le meurtre de Sihem » dans Sept à Huit sur TF1

Décès en janvier 2023
Affaire criminelle en France
Mort assassiné en France
2023 en France
Décès à 18 ans
Violence contre les femmes en France
Féminicide en France